Nikkei (日系) - denominação em língua japonesa para os descendentes de japoneses nascidos fora do Japão ou para japoneses que vivem regularmente no exterior. 

 NIKKEI 225 - nome dado ao principal índice econômico da Bolsa de Valores de Tóquio.
 The Nikkei - jornal econômico japonês
 Nikkey Shimbun - jornal em japonês publicado em São Paulo

Desambiguação